Luke Campbell – pallavolista australiano
Luke Campbell – pugile inglese
Luke Campbell – atleta tedesco, specializzato nella corsa ad ostacoli

Luke Campbell – personaggio fittizio della serie televisiva Heroes